Couvent Saint-François peut désigner :
 Couvent Saint-François d'Orezza ;
 Couvent Saint-François de Valladolid ;
 Couvent Saint-François de Cervione ;
 Couvent Saint-François de Nice ;
 Couvent Saint-François de Paris.